Fly Me to the Moon est le titre d'une chanson popularisée par Frank Sinatra.
 Fly Me to the Moon est le titre d'un film d'animation belge de 2008.
 Tonikaku Kawaii: Fly Me to the Moon est le titre anglais du manga tonikaku kawaii